

Persone 
 Martin Bell (1938) – giornalista e politico britannico
 Martin Bell (1943) – regista statunitense
 Martin Bell (1964) – sciatore britannico
 Martin Bell – truccatore